Мискуэ — топоним в Боливии.

 Мискуэ (город)
 Мискуэ (кантон)
 Мискуэ (муниципалитет)
 Мискуэ (провинция)
 Мискуэ (река)